Jan Bauch ist der Name folgender Personen:

* Jan Bauch (Ruderer), tschechoslowakischer Ruderer 
 Jan Bauch (Maler) (1898–1995), tschechischer Maler und Bildhauer